Энурмино — чукотское национальное село в Чукотском районе Чукотского автономного округа России. Образует сельское поселение Энурмино.

Название 
Название в переводе с чукот. Иннурмин — «находящийся за холмами». Название Анушпик — вероятно, от основы  «выходить». Чукотский адаптированный вариант — Энурмин.

География 
Расположено на северо-восточном берегу Чукотского моря рядом с мысом Сердце-Камень. Расстояние до города окружного значения составляет 540 км.

В 3 км северо-западнее на мысе Нэттэн находится полярная станция «Мыс Нэттэн» (живёт одна чукотская семья), ещё дальше (60 км) — посёлок Нешкан. Других населённых пунктов в окрестностях нет. Прибрежное мелководье не дает возможности близко подходить морским судам, все товары доставляются вертолётами, иногда на маленькой барже. Пассажирские перевозки осуществляются с райцентром исключительно воздушным путём с помощью вертолёта с периодичностью 1—2 раза в месяц.

Население 

В селе с 2000 по 2007 год был высокий уровень самоубийств: суицид совершило 9 человек в возрасте 20—29 лет. После почти полного запрета на продажу спиртного число самоубийств резко снизилось.

Экономика и социальная инфраструктура 
Основное занятие жителей — охота на моржей, китов и рыболовство. Здесь действует отделение муниципального сельхозпредприятия «Заполярье».

В селе построена новая начальная школа, объединённая с детским садом. После 4 класса дети отправляются учиться в интернат на зиму.

В старом здании клуба есть небольшая библиотека, рядом — администрация и почта. Имеется единственный магазин (новый, построенный в 2012 году).

В 2014 году в Энурмино стала доступна мобильная связь.

Инфраструктура 
В посёлке около пятидесяти маленьких одноэтажных домиков по обе стороны улицы Советской, протянувшейся вдоль высокой песчаной косы. Местная звероферма разрушена. В 2003 году началось строительство нового жилья — из готовых блоков построены современные коттеджи. Вода для питьевых и хозяйственных нужд доставляется из реки, которая находится в 18 км от села. В 2019 году предполагается установка здесь опреснительной станции.

В Энурмино три улицы — Советская, Южная и Строительная (здесь находится администрация сельского поселения).

Достопримечательности 
Недалеко от посёлка на узких галечниковых пляжах, зажатых скалистыми утесами, расположено большое лежбище моржей. Плывущих зверей часто можно видеть с берега. Вслед за моржами по морским льдам подходят белые медведи.

В кинематографе 
В 2008 году на фестивале Флаэртиана был показан документальный фильм Алексея Вахрушева по сценарию Бориса Караджева «Добро пожаловать в Энурмино!».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
  на WikiMapia

Населённые пункты Чукотского района